Bremen Township (Illinois)
Bremen Township (Iowa)